Erik Skeel eller Scheel er navnet på flere personer:

 Erik Scheel (1813-1878) – dansk jurist og direktør (Erik Frederik Jens Poulson Scheel)
 Erik Skeel (1818-1884) – dansk indenrigsminister, gehejmekonferensråd, kammerherre og godsejer (Erik Vilhelm Robert Skeel)
 Erik Skeel (1859-1918) (1859-1918) – dansk godsejer, stamhusbesidder og hofjægermester (Jørgen Erik Frederik Skeel)